Tiberí (en llatí: Tiberinus) va ser, segons la mitologia romana, un rei dels reis d'Alba Longa, el desè descendent d'Eneas, i també un déu de la mitologia romana, el protector del riu Tíber.

Mites 
Segons algunes versions Tiberinus Silvius era fill del rei Capet Silvi i a la seva mort el va succeir. Un dia es va ofegar mentre travessava el riu Albula i el seu esperit es va convertir en un déu guardià d'aquelles aigües que, des de llavors van portar el seu nom, Tíber. Va ser el pare d'Agripa, que el va succeir en el tron.

Una altra versió diu que Tiberinus tenia un origen diví, i era fill de Janus i de Camasena, una nimfa del Laci. Va ser el pare de Rèmul.

Culte 
En alguns llocs d'origen samnita se li retia culte juntament amb Volturnus durant la Volturnàlia, cada 27 d'agost.

Arbre genealògic

Referències

Bibliografia 
 
 

Reis d'Alba Longa